Чемпионат Австрии по шахматам — соревнование, организуемое  с целью выявления сильнейшего шахматиста и сильнейшей шахматистки страны.

Первый неофициальный чемпионат Австрии среди мужчин состоялся в 1923 г. (иногда в списках фигурируют результаты международных турниров 1921 и 1922 гг.). Официальные чемпионаты страны проводились с 1929 по 1934 гг. В 1936 и 1937 гг. титул чемпиона Австрии оспаривался в матчах. Э. Элисказес дважды победил Р. Шпильмана. После аншлюса Австрии в 1938 г. австрийские шахматисты начали участвовать в чемпионатах Германии. К практике проведения национальных чемпионатов вернулись в 1947 г. С 1947 по 1958 гг. они проводились каждый год, с 1958 по 1991 гг. — раз в два года (между чемпионатами 1960 и 1963 гг. был более длительный перерыв), с 1993 г. турниры снова стали ежегодными.

Неофициальные чемпионаты Австрии среди женщин проводились в 1922 и 1936 гг. Официальные чемпионаты проводятся с 1950 г.: в 1950—1956 гг. ежегодно, с 1958 по 1994 гг. раз в два года (в 1962 г. турнир не проводился), с 1996 г. турнир вновь стал ежегодным.

Мужские чемпионаты

Неофициальные чемпионаты

Официальные чемпионаты (1929—1934 гг.)

Матчи на звание чемпиона Австрии

Официальные чемпионаты (с 1947 г.)

Женские чемпионаты

Неофициальные чемпионаты

Официальные чемпионаты

Примечания

Ссылки 
 Wiener Zeitung 

Австрия
Шахматы
Шахматы в Австрии